Алексей Степанович Хрущёв () — молдавский шахматист, гроссмейстер с 2007 года, арбитр ФИДЕ с 2009 года.

Между 1997 и 2000 годами несколько раз представлял Молдавию на чемпионате мира и Чемпионате Европы среди юниоров в различных возрастных категориях. В составе сборной Молдавии был участником 4-х Олимпиад (2000—2004 и 2008). В 2003 году он выиграл бронзовую медаль на чемпионате Молдавии, в 2004 году завоевал первое место. Самый высокий рейтинг имел в апреле 2008 года — 2514 пунктов.

В 2004 году закончил Российский государственный университет физической культуры.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Молдавии
Чемпионы Молдавии по шахматам